Alias Jimmy Valentine (1915), een film van de Fransman Maurice Tourneur
Alias Jimmy Valentine (1920), een film van Edmund Mortimer en Arthur D. Ripley
Alias Jimmy Valentine (1928), een film van Jack Conway